Campos Gerais kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campos Gerais (ort), Minas Gerais, 
 Campos Gerais (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar